Calvos peut désigner :

Toponymes

Calvos de Randín, une commune de la Province d'Ourense en Galice.

Calvos, une des paroisses civiles de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga.
 Calvos, une des paroisses civiles de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga.

Patronyme 
 Andreas Calvos (1792-1869), poète grec de Zante.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme